Провеждат се няколко битки при Тарент (Тарентум) в Италия:

 Битка при Тарент (281 пр.н.е.), римляните с Луций Емилий Барбула завладяват града през Пировата война
 Битка при Тарент (212 пр.н.е.), победа на Картаген над Римската Република
 Битка при Тарент (209 пр.н.е.)
 Битка при Таранто на 11/12 ноември 1940 г.